Holon může znamenat:
 Cholon – město v Izraeli
 Holon (filozofie) – něco, co je zároveň celek i část